Пьяна — многозначный термин.
 Пьяна — река в европейской части России, левый приток Суры.
 Пьяна — коммуна в регионе Корсика, Франция.

См. также 
 Пьянка